Antonio Luna (generaal), Filipijns apotheker en generaal.
Antonio Luna (voetballer), een Spaans voetballer